Стация

 Стация — повинность в XIV — первой половине XVI века с податного населения Польши, Литвы, Украины, Белоруссии, частично России.
 Стация — определенный участок пространства, обладающий совокупностью условий (рельефа, климата, пищи, убежища и т. д.), необходимый для существования и проживания на нём определенного вида животных.